Dragoljub Minić – scacchista serbo
 Milomir Minić – politico serbo
 Miloš Minić – politico jugoslavo e serbo